Friedrich Bischoff (1819-1873), peintre allemand
 Friedrich Bischoff (1896–1976), écrivain